Mazurek steht für:
 Mazurek (Kuchen), einen traditionellen Kuchen der polnischen Küche
 Mazurek Dąbrowskiego, die polnische Nationalhymne
 Mazurek (Volkstanz), ein polnischer Volkstanz aus der Region Masowien

Mazurek ist der Familienname folgender Personen:

 Beata Mazurek (* 1967), polnische Politikerin und Soziologin
 Paula Mazurek (* 1991), polnische Handball- und Beachhandballspielerin sowie Handballschiedsrichterin
 Rob Mazurek (* 1965), amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Mazurka